Manorville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Manorville (New York)
 Manorville (Pennsylvania)